

Cinema 
 Souvenir d'Italie – film del 1957 diretto da Antonio Pietrangeli

Musica 
 Souvenir d'Italie –  canzone del 1955 composta da Lelio Luttazzi (musica), Giulio Scarnicci e Renzo Tarabusi, interpretata da Jula de Palma
 Souvenir d'Italie – album di Len Mercer (and His Strings) del 1957
 Souvenir d'Italie – album di Nicola Arigliano del 1960
 Souvenir d'Italie – album di Antonella Ruggiero del 2007
 Souvenir d'Italie – gruppo musicale dance italiano